Sart is een dorp in de Belgische provincie Luik in de gemeente Lierneux.

Plaats in Luik (provincie)
Lierneux